

Patronymes 
Tchebatourkine (masculin ; ) ou Tchebatourkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Vladimir Tchebatourkine (1975-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe